Симановский — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Симановский, Алексей Алексеевич (1862—1926) — революционер, большевик.
 Симановский, Андрей Моисеевич (род. 1960) — бизнесмен, почётный гражданин Свердловской области.
 Симановский, Василий Лаврович (1871—1918) — полковник, участник Первой мировой войны и Белого движения на Юге России, командир одной из первых частей Добровольческой армии — Отряда полковника Симановского.
 Симановский, Григорий Алексеевич (1892—1918) — революционер, большевик, погиб при подавлении Ярославского восстания.
 Симановский, Илья Григорьевич (род. 1981) — российский физик, доцент, историк литературы.
 Симановский, Иосиф Бенцианович (1892—1967) — советский библиограф, переводчик, педагог, Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР.
 Симановский, Леонид Яковлевич (род. 1949) — политик, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, предприниматель, совладелец газовой компании «Новатэк» и «Первого объединённого банка».
 Симановский, Николай Петрович (1854—1922) — российский врач-оториноларинголог, академик.
 Симановский, Пинхус Шоломович (1901—1940) — начальник Управления НКВД по Орловской области, майор государственной безопасности.



См. также 
 Шимановский